Schöfbach ist der Ortsname von

 Schöfbach (Aidenbach), Ortsteil des Marktes Aidenbach, Landkreis Passau, Bayern
 Schöfbach (Falkenberg), Ortsteil der Gemeinde Falkenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Schöfbach (Mallersdorf-Pfaffenberg), Ortsteil des Marktes Mallersdorf-Pfaffenberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Schöfbach (Ortenburg), Ortsteil des Marktes Ortenburg, Landkreis Passau, Bayern